Hölking ist der Name folgender Orte:

 Hölking (Vogtareuth), Ortsteil der Gemeinde Vogtareuth, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Hölking (Gemeinde Offenhausen), Ortschaft der Gemeinde Offenhausen, Bezirk Wels-Land, Oberösterreich